Krueng (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Krueng (Delima), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing